Evangelium (über lateinisch euangelium von  oder ‚Frohe Botschaft‘; vgl. Engel) steht für:
 Evangelium (Glaube), Begriff für die ‚frohe Botschaft‘ des christlichen Glaubens
 Evangelium (Literaturgattung), vier Bücher des Neuen Testaments:
 Evangelium nach Matthäus
 Evangelium nach Markus
 Evangelium nach Lukas
 Evangelium nach Johannes
 Evangelium (Liturgie), eine Schriftlesung aus den Evangelien in christlichen Gottesdiensten
 Literaturgattung Evangelium, eine religiöse Literatur mit Bezug zum Leben und Wirken Jesu Christi: dazu gehören die vier kanonischen und eine Reihe Evangelien außerhalb des Kanons des Neuen Testaments, siehe Pseudepigraphie (Bibel)#Evangelientexte und geheime Offenbarungen Jesu (Liste)
 Evangelium des Fliegenden Spaghettimonsters

Siehe auch:
 Evangeliar, Evangelienbuch für den liturgischen Gebrauch
 Evangelion, Album der Band Behemoth
 Indschil, arabischer Ausdruck für das Evangelium
 Büşra, türkischer Vorname mit der Bedeutung „Frohe Botschaft“